HDV peut être :
 High Definition Video, un format vidéo haute définition ;
 Hepatitis delta virus (en français, virus de l'hépatite D) ;
 Hôtel des ventes.